Zkratka OAS může znamenat:

 Organizace amerických států –  mezinárodní organizace s počátky v roce 1890 sídlící ve Washingtonu
 Organizace tajné armády (franc. Organisation armée secrète) –  francouzská ultrapravicová militantní organizace aktivní během alžírské války
 OpenAPI Specification (původně Swagger Specification) - specifikace pro strojově čitelné soubory popisující rozhraní RESTful webových služeb